Naundorf può riferirsi a:

 Naundorf – comune della Sassonia
 Naundorf – frazione della città di Jessen (Elster) (Sassonia-Anhalt)
 Großnaundorf (lett. "Naundorf grande") – comune della Sassonia
 Naundorf – frazione della città di Forst (Lausitz) (Brandeburgo)
 Naundorf – frazione della città di Grimma (Sassonia)
 Naundorf – frazione della città di Leisnig (Sassonia)
 Naundorf – frazione della città di Vetschau/Spreewald (Brandeburgo)
 Naundorf – frazione del comune di Starkenberg (Turingia)
 Naundorf – frazione del comune di Fichtwald (Brandeburgo)
 Naundorf – frazione del comune di Salzatal (Sassonia-Anhalt)
 Groß Naundorf (lett. "Naundorf grande") – frazione della città di Annaburg (Sassonia-Anhalt)